La Coppa di Israele 1984-1985 è la 25ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1984-1985

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
Coppa di Israele di pallacanestro maschile